Ле́нинская пра́вда — название ряда газет.

 Ленинская правда — название газеты в 1955—1991 годах, с 1991 года — «Курьер Карелии».
 Ленинская правда — название газеты, ныне имеющей наименование «Новости Югры», — в 1956—1991 годах.
 Ленинская правда — название районной газеты, ныне имеющей наименование «Нарымский вестник» (Нарым/Парабель, Томская область), — в 1935—1991 годах.
 Ленинская правда — название районной газеты, ныне имеющей наименование «Бакчарская жизнь» (Бакчар, Томская область), — в 1940—1991 годах.